

Persone 
 Attilio Ravani – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Danilo Ravani – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Ottorino Ravani – calciatore italiano, di ruolo difensore

Pagine correlate 
 Ravano